Села:
 Дарівка — Волинська область, Ковельський район
 Дарівка — Херсонська область, Скадовський район
 Дарівка — Черкаська область, Канівський район

Див. також 
 Дар'ївка